Chaillou est un nom de famille attesté en France, notamment en Vendée.

 Claude-Étienne Chaillou des Barres (né le  au château de Sauvages à Beaumont-la-Ferrière dans le département de la Nièvre et mort le  à Paris), avocat, haut fonctionnaire et écrivain français
David Chaillou, premier chocolatier de France (à partir de 1659)
David Chaillou (1971-), compositeur
Élisabeth Chailloux (1947-), actrice française et metteur en scène de théâtre
Étienne Chaillou (1980-), réalisateur français
Gérard Chaillou (1946-), acteur français
Michel Chaillou (1930-2013), romancier français
Narcisse Chaillou (1835-1916), artiste-peintre français
Philippe Chaillou, vivant en 1610, seigneur de Garlande à Bagneux, frère d'Olivier chanoine, conseiller du roi de France Henri IV
Olivier Chaillou, chanoine de Notre-Dame de Paris
René Pierre Chaillou (1793-1842), homme politique français

Famille Amelot de Chaillou 

 Denis Amelot de Chaillou (  -1655), intendant de province, conseiller d'honneur
 Jacques Amelot de Chaillou (  -1699), maître des Requêtes
 Denis-Jean-Michel Amelot de Chaillou (  -1746), intendant du Commerce.
 Jean-Jacques Amelot de Chaillou (1689-1749), homme politique français.
 Denis-Michel Amelot de Chaillou (1696-1773), marquis de Châteauneuf-sur-Sarthe
 Antoine-Jean Amelot de Chaillou (1732-1795), homme d'État français
 Denis-Jean Amelot de Chaillou (1739-1791), marquis de Châteauneuf-sur-Sarthe
 Sébastien-Michel Amelot de Chaillou (1741-1829), évêque de Vannes
 René-Michel Amelot de Chaillou (  -1813), marquis de Gué-Péan

Notes et références 
  .

Voir aussi